Hersencentrum Holding BV is een Nederlands bedrijf dat sinds 2005 specialistische geestelijke gezondheidszorg aanbiedt in de provincie Noord-Holland. De organisatie maakt sinds 2011 deel uit van de zorgtak van 'Mental Holding' waar onder meer ook 'Psycho Medisch Centrum Noord-Holland' en het 'Academisch Centrum voor Trauma en Persoonlijkheid' onder vallen. Hersencentrum had in 2021 ongeveer 100 medewerkers en is een 'Wet toetreding zorgaanbieders' organisatie.

Zorginhoudelijk wordt Hersencentrum gekenmerkt door een hybride structuur met een specialistisch en generalistisch aanbod voor zowel jeugd- als volwassenzorg. De organisatie werkt vanuit kleinschalige vestigingen met een medezeggenschapsstructuur volgens de sociocratische kringorganisatiemethode. De bedrijfskringen worden gevormd door lokale teams die werken in vijf steden, te weten Den Helder, Purmerend, Alkmaar, Haarlem en Amsterdam.

In samenwerking met 'RINO Noord-Holland' zijn er bij Hersencentrum praktijkopleidingsplaatsen voor de postacademische opleidingen tot klinisch psycholoog (sinds 2015), psychotherapeut (sinds 2009) en GZ-psycholoog (sinds 2007).

De wetenschappelijke afdeling van Hersencentrum werkt samen met de Vrije Universiteit Amsterdam en de Ludwig Maximilians-Universiteit. Hersencentrum publiceert onder de naam Hersencentrum Mental Health Institute.

Externe link 
 Website Hersencentrum

Gezondheidszorg in Nederland